Vite americana (Parthenocissus quinquefolia) – pianta della famiglia delle Vitaceae
 Vite americana (o uva americana) – termine generico usato per indicare diverse piante del genere vitaceae, oltre alla Parthenocissus quinquefolia:
Vitis labrusca (uva fragola)
Vitis rupestris
Vitis riparia
Vitis berlandieri